Ландесман — фамилия.

Известные носители:
 Ландесман, Генрих (1821—1902) — австрийский писатель и поэт.
 Ландесман, Семён Андреевич (1860—после 1917) — русский архитектор, работавший в Одессе.
 Ландесман, Фрэн (1927–2011) — американская поэтесса, автор тестов песен.